Макаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Макаши — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Макаши — деревня в Несвижском районе Минской области.